

Persone 
 Aaron Davis (1967) – pugile statunitense
 Aaron Davis (1979) – cestista statunitense
 Aaron Davis (1990) – nome di battesimo di Bugzy Malone, rapper britannico

Personaggi immaginari 
 Aaron Davis – personaggio dell'universo Marvel Comics